

Geografia

Austria 
 Obritzberg – ex comune ora frazione di Obritzberg-Rust, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Obritzberg-Rust – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)